

Denemarken 
 Denemarken, het land; in het Engels Denmark
  Badminton Denmark, de Deense badmintonbond
 Denmark International, een badmintontoernooi in Denemarken
 Made in Denmark, een golftoernooi van de Europese PGA Tour

Verenigde Staten 
 Denmark (Maine), een kleine stad in Maine.
 Denmark (New York), een stad in de staat New York
 Denmark (South Carolina), een stad in South Carolina
 Denmark (Wisconsin), een dorp in Wisconsin

Australië 
 Denmark (West-Australië)
 Shire of Denmark, een Local Government Area (LGA) in de staat West-Australië
 Denmark (rivier) in West-Australië

Engeland 
 Station Denmark Hill, een spoorwegstation in Engeland

Personen 
 Denmark (kunstenaar), Belgisch kunstenaar
 Leila Denmark (1898–2012), Amerikaans kinderarts